SNG steht als Abkürzung für:

 Air Sénégal International, war eine senegalesische Luftfahrtgesellschaft aus Dakar (heute Sénégal Airlines) nach dem ICAO-Code
 Flughafen San Ignacio in San Ignacio de Velasco, Region Santa Cruz, Bolivien nach dem IATA-Code
 Satellite News Gathering, eine Form der elektronischen Berichterstattung
 Schweizer Nationalgestüt, das Pferdezentrum der Schweiz 
 Schweizerische Numismatische Gesellschaft, die größte numismatische Vereinigung in der Schweiz, als gemeinnützig anerkannt
 Schweizerische Neurologische Gesellschaft, Schweizer Berufsverband der neurologischen Fachärzte
 Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (bis November 2008: Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft - SNG), eine gemeinnützige Organisation, Sitz in Frankfurt am Main 
 Singapur, als ITU-Landeskenner im internationalen Kurzwellenrundfunk 
 Sit and Go, eine Turnierform beim Poker
 Slowakische Nationalgalerie
 Slowenisches Nationaltheater
 Société Nautique de Genève, größter Yachtclub der Schweiz mit Sitz in Genf am Genfer See
 Sodruschestwo Nesawissimych Gossudarstw (russisch), Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)
 Sprinter Nieuwe Generatie, Zug der NS (von CAF gebaut) 
 Sylloge Nummorum Graecorum, Projekt zur Katalogisierung antiker griechischer Münzen, das 1930 von der British Academy in Großbritannien gegründet wurde 
 Synthetic Natural Gas, ein aus Kohle oder Biomasse gewonnenes Erdgassubstitut 
 Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis 

SNG